Southern Command bezeichnet:

 United States Southern Command
 Israelisches Südkommando
 Southern Command (British Army) (1905–1972)